Добриков Володимир Григорович (1925—1995) — радянський футболіст та тренер.
 Добриков Іван Андрійович (1914-1943) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.